Понтій Епафродіт (*Pontius Epaphroditus, II ст. н. е.) — один з відомих давньоримських спортсменів, колісничий часів ранньої Римської імперії.

Життєпис 
За походженням був греком з одного із міст Стародавньої Греції. Невідомо, за яких обставин став рабом, від господаря отримав ім'я Епафродіт. Вже будучи рабом, став виступати у Колізеї. Час початку виступів відносить до 90-х або 100-х років.

Спочатку представляв партію зелених. Став першим з давньоримських колісничих, що досяг 1000 перемог у змаганнях. Основним суперником був Помпей Мускулос, потім Гай Аппулей Діокл, проте відомо більше про змагання Епафродіта з Діоклом. Можливо, після загибелі Мускулоса став лідером синіх.

Ймовірно, здобувши славу, зміг викупити себе, отримавши номен свого господаря — Понтій. Загалом здобув 1467 перемог. Відомо, що завершив виступи під час панування імператора Антонина Пія.

Джерела 
 David Potter. The Victors Crown: A History of Ancient Sport from Homer to Byzantium. Oxford University Press. — p. 274—275
 Robert K. Sherk. The Roman Empire: Augustus to Hadrian. Cambridge University Press. — p. 167
 When In Rome

Давньоримські спортсмени